Seersinnerup Tasia bezeichnet:
 Seersinnerup Tasia (See, Kangaatsiaq), See im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Seersinnerup Tasia (See, Qasigiannguit), See im Distrikt Qasigiannguit, Grönland